Primitivismo puede referirse a:
Movimientos relacionados con lo primitivo (término ambiguo).
Primitivismo, movimiento artístico.
Arte arcaico
Primitivismo libertario, movimiento político.